Aleksander Mikołajczak (aktor) (ur. 1953) – polski aktor
 Aleksander Mikołajczak (filolog) – filolog klasyczny
 Jacek Mikołajczak (ur. 1960) – polski lektor oraz aktor
 Jan Krenz-Mikołajczak (1907-2002) – sportowiec
 Krzysztof Mikołajczak (ur. 1984) – polski szpadzista
 Mieczysław Mikołajczak (ur. 1960) – polski biblista
 Paweł Mikołajczak (ur. 1988) – polski siatkarz 
 Piotr Mikołajczak (ur. 1966) – polski muzyk, kompozytor, aranżer, producent filmowy i telewizyjny
 Robert Mikołajczak (ur. 1975) – polski żużlowiec
 Stanisław Mikołajczak (ur. 1944) – filolog polski, językoznawca
 Stefan Mikołajczak (ur. 1951) – polski polityk
 Tomasz Mikołajczak (ur. 1987) – polski piłkarz
 Zbigniew Mikołajczak (1925-2008) – polski dziennikarz sportowy